Josef Ferstl, skieur alpin allemand.
 Karl Ferstl (1945-), skipper autrichien.
 Sepp Ferstl (1954-), skieur alpin allemand.
 Siegfried Ferstl (1967-), triathlète allemande.

Patronyme germanique